«Понферрадина» () — испанский футбольный клуб из города Понферрада, в провинции Леон в автономном сообществе Кастилия-Леон. Клуб основан в 1922 году, домашние матчи проводит на стадионе «Торалин», вмещающем на 8800 зрителей.

История 

Клуб был основан 7 июня 1922 года. Большую часть своей истории «Понферрадина» провела в низших лигах чемпионата Испании (Терсере и Сегунде Б).  сентября 2000 года был открыт новый стадион клуба — «Эль Торалин», который заменил старый стадион «Фуэнтеснуэвас»; матчем открытия был товарищеский матч против «Сельты», который выиграли гости со счётом 2:0. В сезоне 2006/07 «Понферрадина» впервые вышла в Сегунду, но немедленно вылетела назад, заняв 20-е место из 22-х. В сезоне 2009/10 «Понферрадина» возвратилась в Сегунду: победив в своей группе с 75 очками, в полуфинале плей-офф был обыгран «Сант-Андреу» по пенальти (после победы и поражения со счётом 1:0 дома и в гостях). Затем в финале лиги клуб проиграл «Гранаде» со счётом 0:1 по сумме двух матчей.

1920—1940 
7 июня 1922 года в Понферраде на общем собрании любителей футбола было провозглашено о создании футбольной команды. Совет, возглавляемый председателем доктором Рохелио Лопесом Бото, утверждает название команды — Sociedad Deportiva Ponferradina и игровую форму, состоящую из синих шорт и футболки в синие и белые полосы с красным щитом, на котором изображены буквы SDP и замок города. Из-за отсутствия достаточных ресурсов было принято решение в следующем году обустроить футбольное поле в крепости тамплиеров, так как это уменьшало сумму городского земельного налога. Начало работ были прерваны королевским указом. Король Альфонс XIII объявил замок и крепость национальным достоянием Испании. В результате были выкуплены у крестьян ряд хозяйств в пригородном районе Санта-Марта, где оборудовали поле, официальное открытие которого состоялось 8 сентября 1923 года в матче против клуба Leonesa. Понферрадина проводит серию товарищеских матчей с другими командами Галисии. В 1926 году участвует в создании Федерации футбола провинции Леон. Команда становится чемпионом в 1935 году, а в 1936 — вице-чемпионом Леона. Лучшие спортивные достижения того периода связаны с именем президента клуба Доном Фернандо Миранда. В 1936 году чемпионат прерван из-за гражданской войны. В 1937 году возрождается Испанская федерация футбола, среди первых приглашённых команд — Понферрадина.

1940—1950 
В 1940 году становится клубом Федерации футбола Астурии. Участвует в последующие годы в региональном чемпионате. В третий дивизион команда получила путёвку в 1943 году. В сезоне 1953—1954 Понферрадина была близка к выходу во второй дивизион, но её опередили Уэска и Жирона.
В сезоне 1945—1946 в матче открытия нового стадиона «Санта-Исабель» в Сантьяго-де-Компостела достигнута победа 3-0 против клуба Сантьяго. В 1945 году Дон Фернандо Миранда за спортивные заслуги награждён Королевской золотой медалью. Он был президентом Ponferradina во время сезонов 1923—1926, 1928—1931 и 1936—1946. Он был также почётным президентом в 1946—1949 гг.

1950—1970 
В сезоне 1957—1958 команда стала чемпионом группы региональной лиги, получив в стыковых матчах с Barakaldo возможность выйти в третью лигу. Команды одержали домашние победы. Третья решающая игра состоялась на нейтральной территории в Бургосе. Победу с помощью рефери одержал клуб из страны басков 2-1. Возможность повышения ещё раз представилась в сезоне 1963—1964, но Понферрадина уступила Ла-Корунье. Попытка повыситься в классе будет через два сезона, но Eldense оказалась сильней. В 1966—1967 «Понферрадина» уступает в финале UP Langreo.

1970-80 
После нескольких сезонов всегда, занимающих должности во главе стола, Ponferradina вступает в фазу экономических трудностей и спорта, который приведёт к снижению в конце 1973—1974 сезона и продажей области Санта-Марта, имущество клуба, празднуя последняя игра в этой стране 16 марта 1975 Fuentesnuevas собирается играть.

Третий раз уступив лишь пять игр тридцати восьми играл.

Первый сезон в региональном только дискретные, но во втором остановить марш к концу года 1975 года в качестве единственной испанской команды непобедимым в пятнадцать матчей и столько же побед. Третий конце снова уступив лишь пять игр тридцати восьми играл. Классификация получит все-белых, в последующие годы, которые хорошо, учитывая потенциал группы, которая играет.

1980—1990 
Первый сезон в Сегунда В ознаменование лучшем положении, чтобы это было четвёртое место в таблице. Далее представлены цвета Fuentesnuevas поля и в 1990—1991 годах достигла четвёртого раунда Копа дель Рей соответствующие устранены с Сарагосой победы 2-1 ponferradino поля, но это ничья в Сарагоса. Но в лиге команда собирается спускаться в последний день сохраняется. Новых успехов в карьере copera в 1992—1993 годах, как кампания в третьем отборочном приходится Севилье, где играл Марадона. Очевидно Андалузии bercianos устранить те, что закончить сезон на восьмом месте.

В следующем, приходит Осасуна Кубок, марш не хорошо, и вы в конечном итоге занимают предпоследнее место и, следовательно, снижение происходит. Снижение также приносит хаотической экономической ситуации в клубе, которая была проведена на Правлении, что, не получив помощи подал в отставку. Контракты были сообщены игрокам AFE и дата 29 июля 1994 знаков срок даётся Федерации для урегулирования долгов. Новая группа управления во главе с Мартин Перес берёт бразды правления в борьбе с календаря поднять пятнадцати миллионов в срочном порядке. Тотальная мобилизация пытается повысить осведомлённость в город неминуемой гибели лица. В конце чудо, спорта погашает свои долги и начать новое путешествие для третьего.

1990—2000 
Первый сезон в новой категории является переходным, и совсем сделано с пребыванием. Следующие заканчивается в четырнадцатом месте. Это будет в 1996—1997 сезоне, когда клуб история кажется чистой размытия. Он начал с единственной целью игры на фазе подъёма и прогресс команды, несмотря на изменения на скамейке, должны быть в первой четвёрке с пяти дней. Но затем попытался разразился скандал покупке игры против Ribert, вторым специалистом, который взял под свой контроль перестал быть главным тренером в более ранние сроки. Федерация открывает файл и в конце его вам не нужно применять санкции потеря очков для бело-голубых были связаны с пятых Самора.

За 1997—1998 президентской кампании снова Delfrido Перес, Хосе Reel нанят в качестве тренера и команду, чтобы попытаться гарантировать последнего прыжка. Третий и занятия спортом просто достижении плей-офф прошлого игре, у себя дома против Компостела, в котором есть все будет для неё как связь с ним, но окружение, готовое для партии, в конечном счёте, вы проиграете, и, следовательно, , оставаясь ещё раз у ворот подъёма.
В 1997—1998 годах кампании играет восхождение фазы, которая не теряет ни одного матча, вернулся в Сегунда Б.

В следующем сезоне, оставив команду в ноябре катушка и берёт на себя Иисусом методы Tartilán. Под его руководством Ponferradina просто очередной конкурс на третьем месте и делает превосходные фаза восхождения, которая не теряет ни одного матча, вернулся в Сегунда Б.

Первый год своего возвращения в категорию не хорошо, и команда тренера Хосе Антонио Саро, зарегистрированная в октябре марта по той же линии в позициях сохранения себя от вылета в последний день лиги. Потом стала настоящим спасением в направлении клуба собирается управлять их направления Хосе Фернандес Ньето.

2000—2005 
В первом сезоне нового этапа 2-й Б, страдающих была тенденция в течение всей кампании, а после 37 дней в зоне вылета, с драматической победы в последней игре против Фуэнлабрада в области Fuentesnuevas, вместе с комбинацией результатов от других команд, даже округление продвигает происхождения, что привело к поклонников, как второй раз подряд принимает участие продвижения.

Кампания идёт, чтобы занять первое место в группе и даже быть в числе четырёх лучших.

В начале сезона 2000—2001 изменений происходит на открытии Шаг в Понферрады новых муниципальных Конечно, этап Toralín, современные и функциональные установки в соответствии с городом и до шести тысяч зрителей. Кампания идёт, чтобы занять первое место в группе и даже быть в числе четыре головы, но заканчивается в середине таблицы, выполнить задачу по консолидации категории.

В сезоне 2001—2002, с Д. Хосе Фернандес Ньето председательствующего лицо берёт на себя тренер команды Симон Перес. Оставшиеся два сезона у руля клуба служить консолидации в категории, заняв позиции 14 и 11 таблицы, в оба сезона с 49 очков.

В 2003—2004 Мигель А. Симон взял снимает Альварес Перес на скамейке и получает Сортировать команды в 7-ю позицию похвально, которая даёт возможность принять участие в Copa Король. В конце этого сезона проводит выборы Президента, который единственный кандидат работает как нынешний президент Д. Хосе Фернандес Ньето.

Сезон 2004—2005 завершились в команде, которая выиграла свою группу (II 2-й B).

Сезон 2004—2005 
с Д. Жозе Фернандес Ньето и М. А. Альварес приняли тренера, оказался самым успешным в истории клуба, он завершился в команде, которая выиграла свою группу (II 2-й B). В плей-офф для выдвижения на 2-й дивизион сталкивается с SD Алкала, с результатом 1-1 (первый матч) и 0-1 в Toralín (на коленях), так что команда теряет шансы идти на следующую встречу.

Подводя итог сезона, С. Д. Ponferradina, стал одним из крупнейших в своей группе, сделал отличную подписания было много дней, удовлетворит ваши хобби и заслужил восхищение и уважение своих противников.

Сезон 2005—2006 
S Deportiva Ponferradina, завершённый в сезоне 2005/2006 продвижения на втором дивизионе испанского футбола. С D. Жозе Фернандес Ньето и D. Argimiro Перес Гарсия («Pichi» Лукасом) тренером, управляемых самой успешной спортивной свою долгую историю.

Deportiva Ponferradina, завершённый в сезоне 2005/2006 продвижения на втором дивизионе испанского футбола.

Он закончил сезон на четвёртом месте в плей-офф для продвижения столкнулись первые Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария результате Toralín 3-2 и 1-2 в обратном. Второй тепла оказалось Alicante CF, с результатом 1-1 в первом матче и 0-1 в обратном (Fran цели в отсутствии нескольких минут до конца встречи). Команда после его возвращения, он был встречен тысячами поклонников в городе, который сопровождал его в триумфальное путешествие от стадиона к Ратушной площади, где проживает около 20 000 человек присутствовали на приёме, сделанные в городе Понферрады и можно было лицезреть для всех членов персонала в муниципальном балкон Эспаньол.

Таким образом закрывает воспоминание сезон с командой в категории никогда не достигали раньше, к которому он способствовал прекрасную работу как тренера, для шаблона вы дали некоторые большие дополнения иллюзий в течение многих дней в конечном итоге подтвердили делая восхождения.

Сезон 2006—2007 
Сезон 2006/2007 является единственной Спорт сыграл в втором дивизионе. Для этого сезона остались на персонал и тренер, Pichi Лукас consiguiesen роста в предыдущем году в городе Аликанте.

Мы начинаем сезон с большим энтузиазмом сотрудников, а также хобби, которое получается с командой, заполняя стадион регулярно.

Учитывая плохую работу заключительного этапа футбольной лиги решает уволить Директива Pichi Лукас захват Спортивные команды директора Иисуса Tartilán до конца сезона.

Несмотря на ставку, сделанную с зимним автографов, команда не выбраться из зоны вылета, находясь в 19-м и 2-й до B.

Сезон 2007—2008 
В клубе после этого отмечают один гол, чтобы вернуться в профессиональный футбол SDPonferradina. За сезон было возвращение к 2-м B доверяют как Канарские тренер Дэвид Амарал, помогал, как помощник тренера berciano TONIN Афанасия. Технический секретариат составляет персонала гарантий, что команда будет занимать первое место в своей группе. Ставки небольшая старший автографов, закреплённых в Оскаром Де Паула или Исмаэль Irurzun.

Технический секретариат составляет персонала гарантий, что команда будет занимать первое место в своей группе.

Уже в третий раз играл восхождение фазы. В первом туре спаривание происходит в Мериде UD.Первый матч был сыгран в Эстремадуре со счётом 1-2.Возвращение в следующие недели Toralín ознаменовало переход от спорта в следующий раунд, чтобы связать к голу.

Судьба хотела окончательном выпрямитель для города Аликанте, который лишил восхождение bercianos два сезона прежде, был соперником «Ponfe». Первый матч состоялся в ascenser стадионе второго дивизиона увидел синий и белый, и результат был бы 2:0 в пользу местных жителей. Несмотря на это хобби Понферрады обратились с командой, чтобы верить в возвращение этого не произошло, потому что результат будет собрано в Toralín 1-0, которое привело бы к Alicante CF.

Сезон 2008—2009 
За сезон 2008/2009 в качестве тренера клуба доверяет Ангел Viadero, прибывший из Расинг. С вершины лиги команда остаётся позиций восхождения продвижение по службе, несмотря на которых Исполком принимает решение уволить господина, оставив команду в руках спортивный директор и технический секретарь Иисуса и Томас Nistal Tartilán соответственно.

Положение достигнуто третье место, достаточно, чтобы играть ещё одна фаза сезона восхождения. Для плей-офф в этом сезоне правила изменились, и нужно будет пройти три отборочных.

Для первых должны быть готовы к историческим Спорт Эхидо и результаты были бы 0-0 на стадионе в Санто-Доминго и убедительной 3-1 для возвращения. После первого гола жребий, решает, кто является реальным Хаэн следующем команде победить. Для этого раунда первой игре ногу на своём стадионе спорта с окончательным счётом 2-1 не было достаточно, чтобы заранее в финал как Андалузии ещё в Хаэн 1-0 победу, оставив bercianos у ворот ростом поиска.

В 2012 Году Ponferradina вышла в профессиональный футбол.-->

Текущий состав 
По состоянию на 10 февраля 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

История выступлений

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда — 7 сезонов
 Сегунда B — 19 сезонов
 Терсера — 46 сезонов

Достижения 
 Терсера
 Победитель: 1986/87
 Кубок Кастилии и Леона
 Обладатель: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Испании